Kayala steht für:
 Kayala Airline, ehemalige saudisch-arabische Fluggesellschaft
 (2564) Kayala, Asteroid des inneren Hauptgürtels.

Siehe auch:
 Kayalar